Мади́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15111.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 70 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 55 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 223 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 137 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 93 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 93 активных работали 84 человека (44 мужчины и 40 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 44 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь